Обервег () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Штирия. 

Входит в состав округа Юденбург.  Население составляет 641 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 34,25 км². Официальный код  —  6 08 12.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йохан Тафернер (СДПА) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 9 мест.

 СДПА занимает 6 мест.
 АНП занимает 3 места.

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Штирии